Kosiły peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kosiły, village de la voïvodie de Mazovie
 Kosiły, village de la voïvodie de Podlachie